Solt (België), een gehucht tussen Opitter en Neeroeteren
Solt (Hongarije), een plaats in Hongarije